Název Přírodní památka Borky má více významů:

 Borky (přírodní památka, okres Hodonín)
 Borky (přírodní památka, okres Pelhřimov)